Національна ліга футзалу (Клаусура) 2013 () — чемпіонат Гватемали з футзалу.

У турнірі беруть участь 10 команд. 

Чемпіонський титул завоював «Глюкосорал». У попередньому сезоні чемпіонство завоювала команда «Фармасеутікос».

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Результати матчів 

Pre-Semifinales IDA

Депортіво Динамо - Фармасеутікос 3:6
Форца Хувеніл - Легендаріос 6:2

Pre-Semifinales VUELTA

Легендаріос - Форца Хувеніл 2:6
Фармасеутікос - Депортіво Динамо 6:1

Голи у складі Глюкосораля у матчах забивалиː

Глюкосорал - Продуксьйонс 8-2ː
Патрік Руїс - 2,  Біллі Пінеда - 2, Херардо Паїз, Аллан Аґілар, Мануель Арістондо, Марвін Сандоваль

Легендаріос - Глюкосорал 6-8ː
Патрік Руїс - 2, Аллан Аґілар - 2, Біллі Пінеда, Марлон Ной, Едгар Сантісо, Хосе Мансілья

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 

Resultados mayor  

Спортивні події 2013
2013 у футзалі